Croc-Blanc (White Fang en version originale) est un roman de l'écrivain américain Jack London paru en 1906. Il a fait l'objet de nombreuses adaptations parmi lesquelles :

Cinéma
 White Fang, film américain de Laurence Trimble sorti en 1925 ; 
 White Fang, film américain de David Butler sorti en 1936 ; 
 Croc-Blanc, film soviétique d'Alexandre Zgouridi sorti en 1946 ; 
 Croc-Blanc (Zanna Bianca), film italien de Lucio Fulci sorti en 1973 ; 
 Le Retour de Croc-Blanc (Il ritorno di Zanna Bianca), film italien de Lucio Fulci sorti en 1974 ;
 Buck le Loup (Zanna Bianca alla riscossa), film italien de Tonino Ricci sorti en 1974 ;
 Croc-Blanc et les Chercheurs d'or (La spacconata), film italien  de Alfonso Brescia sorti en 1974 ;
 Croc-Blanc et le Chasseur solitaire (Zanna Bianca e il cacciatore solitario), film italien de Alfonso Brescia sorti en 1975 ; 
 Croc-Blanc (White Fang), film américain de Randal Kleiser sorti en 1991 ; 
 Croc-Blanc 2 (White Fang 2: Myth of the White Wolf), film américain de Ken Olin sorti en 1994 ;
 Croc-Blanc,  film d'animation franco-luxembourgeois réalisé par Alexandre Espigares et sorti en 2018.

Télévision
 La Légende de Croc-Blanc, série d'animation franco-canadienne diffusée en 1992.
 Croc-Blanc (), série télévisée franco-néozélando-canadienne  diffusée de  à .